Les Engagés peuvent désigner :
 Les Engagés, une web-série française ;
 Les Engagés, un parti politique belge ;
 Les Engagés, un film français sorti en 2022.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre